Mato Grosso signifie en français « épaisse forêt ».



États 
 Le Mato Grosso est un des 26 états fédérés du Brésil, situés dans la partie occidentale du pays
 Le Mato Grosso du Sud est un des 26 états fédérés du Brésil, créé en 1977 d'une partition de l'État du Mato Grosso

Municipalités 
 Mato Grosso est une municipalité de l'État de la Paraïba

Homonymie de toponyme